

Patronyme 
 Armand Croizette (1766-1841), librettiste et auteur dramatique français ;
 Pauline Croizette (1839-1912), pastelliste et miniaturiste française, petite-fille du précédent ;
 Sophie Croizette (1847-1901), comédienne française, petite-fille d'Armand et sœur de Pauline.

Toponyme 
  Château de la Croizette, château situé à Ussel-d'Allier.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme